Ганковце () — название населённых пунктов в Словакии:

 Ганковце — село в районе Бардеёв Прешовского края.
 Ганковце — село в районе Гуменне Прешовского края.